Mărăscu:
 Mărăscu, Bacău, o localitate în județul Bacău, Moldova, România
 Nume de familie
 Nicolae Mărăscu (1894  1936), un rugbist român
 Tudor Mărăscu (* 1940), un regizor român de teatru și film

Toponime românești
Nume de familie românești